Katedrála Nanebevzetí Panny Marie může být:
Itálie
 Katedrála Nanebevzetí Panny Marie (Bolzano)
 Katedrála Nanebevzetí Panny Marie (Brixen)
 Katedrála Nanebevzetí Panny Marie (Como)
 Katedrála Nanebevzetí Panny Marie (Cremona)
 Katedrála Nanebevzetí Panny Marie (Modena)
 Katedrála Nanebevzetí Panny Marie (Neapol)
 Katedrála Nanebevzetí Panny Marie (Orvieto)
 Katedrála Nanebevzetí Panny Marie (Ostuni)
 Katedrála Nanebevzetí Panny Marie (Palermo)
 Katedrála Nanebevzetí Panny Marie (Parma)
 Katedrála Nanebevzetí Panny Marie (Pisa)
 Katedrála Nanebevzetí Panny Marie (Siena)
 Katedrála Panny Marie Nanebevzaté a svatého Kania (Acerenza)

Další země
 Katedrála Nanebevzetí Panny Marie (Gurk) – konkatedrála v Rakousku
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie (Hildesheim) – katedrála v Německu
 Katedrála Nanebevzetí Panny Marie (Lvov) – katedrála na Ukrajině
 Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie – konkatedrála diecéze ostravsko-opavské v Opavě
 Katedrála Nanebevzetí Panny Marie (Přemyšl) – katedrála v Polsku
 Katedrála Nanebevzetí Panny Marie (Rouen) – katedrála ve Francii
 Katedrála Nanebevzetí Panny Marie (Rožňava) – katedrála na Slovensku
 Katedrála Nanebevzetí Panny Marie (Toledo) – katedrála ve Španělsku
 Katedrála Nanebevzetí Panny Marie (Varna) – druhý největší pravoslavný chrám v Bulharsku
 Katedrála Nanebevzetí Panny Marie (Velký Varadín) – katedrála v Rumunsku
 Katedrála Nanebevzetí Panny Marie (Vilnius) – katedrála v Litvě
 Katedrála Nanebevzetí Panny Marie, svatého Štěpána a svatého Ladislava – katedrála v Chorvatsku
 Katedrála Sé ve Funchalu – katedrála v Portugalsku

Pravoslavné katedrály 
V pravoslaví se svátek Nanebevzetí Panny Marie označuje jako Zesnutí přesvaté Bohorodice (Uspěnije), proto je také častým zasvěcením chrámů a katedrál, někdy uváděných jako Uspěnská katedrála.

Bulharsko
 Katedrála Zesnutí přesvaté Bohorodice (Achtopol)
Katedrála Zesnutí Bohorodičky (Plovdiv)
 Katedrála Zesnutí přesvaté Bohorodice (Sofie)
 Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice (Varna)

Egypt
 Katedrála Zesnutí Panny Marie (Alexandrie)

Finsko
 Chrám Zesnutí Bohorodičky (Helsinky)
Polsko

 Katedrála Zesnutí přesvaté Bohorodice (Varšava) – řeckokatolická konkatedrála v Polsku
Rusko
 Katedrála Zesnutí přesvaté Bohorodice (Astrachaň)
Katedrála Zesnutí přesvaté Bohorodice (Kolomna)
Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice (Moskva) – do 15. století katedrála 
 Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice (Smolensk)
 Katedrála Zesnutí přesvaté Bohorodice (Vladimir)

Sýrie
 Katedrála Zesnutí Panny Marie (Damašek)

Turecko
 Katedrála Zesnutí přesvaté Bohorodice (Gökçeada)

Ukrajina

Související články 
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie
 Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice
 Kaple Nanebevzetí Panny Marie
 Katedrála Panny Marie